Niemcy
 Müllheim – miasto w kraju związkowym Badenia-WIrtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald
 Müllheim – stacja kolejowa w ww. mieście

Szwajcaria
 Müllheim – miejscowość

Zobacz też
 Mühlheim
 Mülheim
 Müllheim-Badenweiler